.tl to domena internetowa przypisana dla stron internetowych z Timoru Wschodniego
 Koski Tl – gmina w Finlandii
 Acura TL − japoński samochód osobowy
 Tata TL – samochód osobowy koncernu Tata Motors
 Tal (Tl, łac. thallium) − pierwiastek chemiczny
 TL-96 Star – dwumiejscowy samolot ultralekki
 (15874) 1996 TL66 – planetoida